Vanessa Moharitsch (ur. 16 października 2002) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SC Höhenhart. Medalistka mistrzostw świata juniorów (2020, 2021 i 2022).

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutowała 10 lutego 2018 w Rastbüchl, gdzie zajęła 21. miejsce. Następnie w dniach 14 i 15 grudnia 2018 wystartowała w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, kończąc zawody w Notodden na 10. i 11. pozycji. W lutym 2019 stanęła po raz pierwszy na podium FIS Cupu, zajmując 3. miejsce w zawodach odbywających się w Villach.

Zwyciężyła w zawodach drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020. W sierpniu 2020 zadebiutowała w Letnim Grand Prix, we Frenštácie zajmując 24. lokatę. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2021 ponownie zdobyła złoty medal w konkursie drużynowym.

26 lutego 2022 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 38. pozycje w zawodach odbywających się w Hinzenbach, a 12 marca zdobyła pierwsze punkty cyklu, kończąc na 30. pozycji zawody w Oberhofie. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 zdobyła złoto w konkursie drużyn mieszanych.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002